Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2021 (ang. 2021 CEV Volleyball European League Men) – 17. edycja turnieju siatkarskiego organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) dla 19 europejskich narodowych reprezentacji.

Po raz drugi reprezentacje podzielone zostały na dwie grupy: 11 europejskich reprezentacji, które nie brały udziału w Lidze Narodów, uczestniczyło w Złotej Lidze Europejskiej, natomiast 8 - w Srebrnej Lidze Europejskiej.

System rozgrywek

Złota Liga Europejska 
W Złotej Lidze Europejskiej udział wzięło 11 europejskich reprezentacji. Zostały one podzielone na trzy grupy na podstawie systemu serpentyny. Pierwotnie miało wziąć udział 12 drużyn, gdyż reprezentacja Holandii zajęła miejsce reprezentacji Chin w Lidze Narodów 2021.

W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Najniżej sklasyfikowana drużyna po rozegraniu wszystkich meczów została relegowana do Srebrnej Ligi Europejskiej 2021. Awans do turnieju finałowego uzyskali zwycięzcy grup oraz gospodarz tego turnieju.

Turniej finałowy składał się z półfinałów, meczu o 3. miejsce oraz finału. Pary półfinałowe utworzone zostały w drodze losowania.

Srebrna Liga Europejska 
W Srebrnej Lidze Europejskiej udział wzięło 8 europejskich reprezentacji. Zostały one podzielone na dwie grupy na podstawie systemu serpentyny.
W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Zwycięzcy obu grup awansowały do finału, w którym rozegrały między sobą dwumecz. Zwycięzca dwumeczu uzyskał awans do Złotej Ligi Europejskiej 2022.

Drużyny uczestniczące 
W Lidze Europejskiej 2021 udział wzięło 19 reprezentacji: 11 drużyn uczestniczyło w Złotej Lidze Europejskiej, natomiast 8 w Srebrnej Lidze Europejskiej.

Awans ze Srebrnej Ligi Europejskiej 2019 uzyskał zwycięzca Srebrnej Ligi Europejskiej - Rumunia.

Złota Liga Europejska

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Turniej finałowy 
  Kortrijk

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Srebrna Liga Europejska

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Turniej finałowy 
  Strumica

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2021